Pedra Azul pode se referir à:

Pedra Azul - município brasileiro do estado de Minas Gerais.
Pedra Azul do Aracê - distrito da cidade de Domingos Martins, no estado brasileiro do Espírito Santo.
Parque Estadual da Pedra Azul - parque estadual no estado brasileiro do Espírito Santo.
Pedra Azul - afloramento de gnaisse com 1822 metros de altitude no Espírito Santo.

Desambiguação